Отфа́ж-ла-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 125 км на південний схід від Бордо, 19 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 319 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 807,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Отфаж-ла-Тур
 Отфаж-ла-Тур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Отфаж-ла-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна